Schela se poate referi la:
Schela, Dâmbovița
Schela, Galați
Schela, Gorj
Schela, Prahova